Guisande ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Guisande (Braga)
 Guisande (Santa Maria da Feira)